Láhev nebo lahev může být:

 láhev – druh nádoby
 pivní láhev
 láhev na víno
 PET lahev
 kojenecká lahev
 polní láhev neboli čutora
 tlaková láhev
 gumová zahřívací láhev – termofor
 zápalná láhev – tzv. Molotovův koktejl
 leydenská láhev – první záměrně konstruovaný kondenzátor
 Kleinova láhev – dvojrozměrný geometrický útvar

názvy uměleckých děl
 Vratné lahve – český film režiséra Jana Svěráka z roku 2007

Související články 

 lahvice
 demižon
 dóza
 flaška
 sifon

Externí odkazy